Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Massú che ha battuto in finale Mariano Sánchez 3-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 André Sá (secondo turno)
 Alejandro Hernández (secondo turno)
 Luis Morejon (quarti di finale)
 Adriano Ferreira (secondo turno)

 Eduardo Medica (semifinali)
 Joaquín Muñoz Hernández (primo turno)
 Andrés Schneiter (primo turno)
 Gastón Gaudio (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1998